Степановка — река в России, протекает по Тарскому району Омской области. Устье реки находится в 1397 км от устья Иртыша по левому берегу. Длина реки составляет 25 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Омь до впадения реки Ишим, без реки Оша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша до впадения Ишима. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010100312115300006058.

Примечания 

Притоки Иртыша
Реки Тарского района